Чаинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Чаинское сельское поселение — входит в Купинский район Новосибирской области
 Чаинское сельское поселение — входит в Чаинский район Томской области